El acrónimo CRIT puede referirse a: 
 Consejo Regulador del Tequila
 Colorado River Indian Tribes

Acrónimos

